Ле-Пельре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 16 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1780 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4446,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Жозеф Фуше (1759—1820) — французький політичний і державний діяч.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ле-Пельрен 
 Ле-Пельрен на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Пельрен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пельрен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара